De Caupedactylia zijn een groep pterosauriërs, behorende tot de Pterodactyloidea.

In 2023 definieerden Rodrigo V. Pêgas, Zhou Xuanyu, Jin Xingsheng, Wang Kai en Ma Waisum een klade Caupedactylia als de groep die Caupedactylus ybaka Kellner, 2013 omvat en alle soorten nauwer verwant aan Caupedactylus dan aan Tapejara wellnhoferi Kellner, 1989. In 2023 bestonden de bekende soorten behalve Caupedactylus ybaka zelf uit Aymberedactylus cearensis.

Synapomorfieën bestaan uit een symfyse tussen de voorste onderkaken die steil en verticaal hoog is en het bezit van een vlakke groeve in het dentarium.

De groep bestaat uit middelgrote Tapejaridae uit het vroege Krijt van Zuid-Amerika.

Het volgende kladogram toont hun positie in de stamboom volgens het onderzoek uit 2023.

Literatuur
Pêgas, R. V.; Zhoi, X.; Jin, X.; Wang, K.; Ma, W. 2023. "A taxonomic revision of the Sinopterus complex (Pterosauria, Tapejaridae) from the Early Cretaceous Jehol Biota, with the new genus Huaxiadraco". PeerJ. 11: e14829

Pterosauriërs